Aleks Marić (1984-), est un joueur australien de basket-ball.
 Aleksandar Marić est un politicien lié à l'organisation Otpor et responsable de la tentative de renversement du pouvoir en Ukraine en 2004.